La Coppa di Svizzera 1958 è stata la 1ª edizione della principale coppa nazionale svizzera di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 10 maggio al 26 ottobre 1958 .

Il trofeo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Risultati

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa svizzera di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1958